Гарт () — прізвище, що має декілька варіантів походження:

 англійське або північнонімецьке: від особового імені або прізвиська у значенні «не жонатий» — середньоанглійське hert, середньо нижньонімецьке — hërte, harte;
 німецьке: варіант написання німецького топонімічного прізвища Гардт ();
 єврейське (ашкеназі): декоративне прізвище або прізвисько, похідне від німецького та їдиського hart у значенні «жорсткий», «твердий»;
 ірландське: англіфікована форма від  у значенні «нащадок Арта», від імені, що перекладалось як «ведмідь» або «герой»;
 французьке: від давньофранцузького слова у значенні «мотузка», звідси, можливо, метонімічна професійна назва мотузника чи шибеника (ката);
 нідерландське: від середньонідерландського прізвиська hart, hert у значенні «жорсткий», «сильний», «нещадний», «непокірний».

Відомі носії

А 
 Аїша Гарт (; 1988) — англійська акторка.

Б 
 Бет Гарт (; 1972) — американська співачка, музикант, композитор.
 Брет Гарт (; 1957) — колишній канадський актор, професійний рестлер.
 Френсіс Брет Гарт () — американський письменник.

Г 
 Ганна Гарт (; 1986) — американська блогерка, гумористка, письменниця та акторка.
 Герберт Гарт (; 1907—1992) — англійський філософ і теоретик права.

Ґ 
 Ґері Гарт (, уроджений Гері Воррен Гартпенс ; 1936) — американський політик-демократ.

Д 
 Джо Гарт (; 1987) — англійський футболіст, воротар.
 Джозеф Колман Гарт (; 1798—1855) — американський письменник.
 Доріс Гарт (; 1925—2015) — американська тенісистка.

Е 
 Едді Гарт (;  1949) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1972).
 Ентоні Гарт (; бл. 1754–1831) — британський юрист, політик, лорд-канцлер Ірландії з 1827 по 1830 рік.

І 
 Іан Гарт (; 1977) — колишній ірландський футболіст, захисник.

К 
 Кармен Гарт (; 1984) — сценічне ім'я колишньої американської порноакторки і танцівниці індіанського походження.
 Картер Гарт (; 1998) — канадський хокеїст.
 Кевін Гарт (;  1979) — американський актор, комік
 Кор ван дер Гарт (; 1928—2006) — нідерландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Крістіна Гарт (; 1949) — американська акторка, продюсер, режисер та драматург.

Л 
 Ліддел Гарт (; 1895—1970) — британський офіцер, учасник Першої світової війни, військовий історик та теоретик.

М 
 Майкл Гарт (; 1951) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1976).
 Мелісса Джоан Гарт (; 1976) — американська акторка.
 Міккі ван дер Гарт (; 1994) — нідерландський футболіст, воротар.

O 
 Олівер Гарт (; 1948) — британський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2016).

П 
 Пол Гарт (; 1953) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Т 
 Террі Гарт (; 1946) — астронавт НАСА.
 Томас Гарт (; 1877—1971) — американський військовий і політик, адмірал ВМС США.

Примітки